Ė, ė (E с точкой сверху) — буква расширенной латиницы, используемая в литовском и шайенском языках, а также в кёльнском диалекте немецкого языка и транскрипции реконструированного тюркского праязыка.

Использование 
В литовском языке Ė — девятая буква алфавита. Обозначает звук . Букву ввёл в обращение литовский духовный писатель XVII века Даниил Клейн. Пример:  («кавине») — «кофейня».

Также применяется в кёльнском диалекте немецкого языка: например,  — «остров».

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Литература 
 Грамматика литовского языка. // Гл. ред. — В. Амбразас. Вильнюс: Мокслас, 1985.
 Все про литовский на сайте о языках

Ссылки 

Литовский алфавит